Меґс (округ, Огайо)
 Меґс (округ, Теннессі)